2-й национальный чемпионат Армении по футболу 1993 года — турнир Высшей лиги, в котором приняли участие 15 клубов. Чемпионом впервые стал «Арарат» (Ереван), для которого это золото до сих пор остаётся единственным.

 Перед стартом с чемпионата снялся «Сюник» (Капан).
 «Киликия» (Ереван) и «Малатия» (Ереван) объединились в клуб «Малатия-Киликия» (Ереван).
 ФК «Арарат» переименован в «Цемент» (Арарат).
 «Шенгавит» (Ереван) переименован в «Еразанк» (Ереван).
 «Наири» (Ереван) переименован в «Наирит» (Ереван).
 «Касах» (Аштарак) и «Малатия-Киликия» (Ереван) выбыли из Высшей лиги и в 1994 году будут выступать в Первой лиге.
 Победители Первой лиги «Зангезур» (Горис) и «Лори» (Ванадзор) получили право в 1994 году выступать в Высшей лиге.

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 1993
 Первая лига Армении по футболу 1993

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1993 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1993 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-Лига 1993 

Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Армении в 1993 году
Чемпионат Армении по футболу